Сена́нт () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 65 км на захід від Парижа, 90 км на північ від Орлеана, 24 км на північ від Шартра.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 223 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 612,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сенант на сайті французького Національного інституту географії
 Сенант на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сенант на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сенант на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сенант на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер і Луар